Karl Heinz Esser ist der Name folgender Personen:

* Karl Heinz Esser (Kunsthistoriker) (1912–1999), deutscher Kunsthistoriker
 Karl Heinz Esser jun. (1930–1995), deutscher Verleger